Ион Георге Иосиф Маурер (, 23 сентября 1902, Бухарест, Королевство Румыния — 8 февраля 2000, Бухарест, Румыния) — румынский государственный деятель, премьер-министр Румынии в 1961—1974 годах.

Биография 
Ион Георге Маурер родился 23 сентября 1902 года в Бухаресте в семье эльзасского немца и румынки. Получил юридическое образование. Став адвокатом, защищал в суде представителей левого и антифашистского движения. Состоял в Румынской коммунистической партии (РКП; в 1948-1965 - Румынской рабочей партии (РРП)). 

В 1942—1943 годах был заключен в тюрьму за свою политическую деятельность.

В послевоенные годы во внутрипартийной борьбе стал сторонником Георге Георгиу-Дежа. В первом правительстве занимал пост заместителя министра связи и общественных работ (1945—1946). В 1946—1947 гг. был членом делегации в Румынии на Парижской мирной конференции и некоторое время работал в Министерстве иностранных дел страны, но был уволен Анной Паукер. В течение десяти лет работал в Институте правовых исследований.

С 1946 по 1948 год — заместитель государственного секретаря министерства промышленности и торговли, с 1952 по 1953 год — главный государственный арбитр. Затем, в связи со смещением Анны Паукер, был обвинён в политической близорукости, снят с государственных постов и отправлен в  Институт правовых исследований. После окончательной победы Георгиу-Дежа в борьбе за лидерство в партии и государстве вернулся в большую политику.

С 1957 по 1958 год — министр иностранных дел, с 1958 по 1961 год — председатель президиума Великого национального собрания, с 1961 по 1974 год — премьер-министр РНР/СРР. В конце 1950-х - середине 1960-х годов Маурер поддерживал формирование более националистической внешней политики РНР и улучшение отношений с США и некоторыми странами Западной Европы, имел хорошие взаимоотношения с Георгиу-Дежем. Пытался быть посредником в набиравшем оборот конфликте между СССР и КНР. 

В борьбе за власть, развернувшейся после смерти Георгиу-Дежа в марте 1965 года, поддержал Николае Чаушеску в противовес Георге Апостолу. Когда РРП, а за одно по сути и страну возглавил Чаушеску, Маурер стал ещё сильнее влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. С 1965 года по начало 1970-х годов руководство страны было относительно коллективным. 
 
При Чаушеску Маурер как глава румынского правительства способствовал временной внутриполитической либерализации в стране и ещё большему улучшению отношений с США и странами Западной Европы при одновременном осложнении и так непростых отношений с СССР. Так, в январе 1967 года Маурер провёл в Бухаресте не отличавшиеся сложной и прохладной обстановкой переговоры с министром иностранных дел Нидерландов, будущим генеральным секретарём НАТО Йозефом Лунсом. В том же месяце СРР установила дипломатические отношения с ФРГ, а в июне не стала разрывать отношения с Израилем, как это сделали другие европейские социалистические страны ввиду очередной арабо-израильской войны. В том же году Маурер совершил закончившийся весьма хорошо визит в США, где, в частности, провёл переговоры с тогдашним президентом страны Линдоном Джонсоном. В сентябре того же года он тайно посетил Северный Вьетнам и призывал местное руководство сесть за стол переговоров с Южным Вьетнамом. Способствовал формированию крайне негативной официальной позиции СРР в отношении ввода войск СССР и многих его европейских союзников в Чехословакию (1968). Как премьер-министр, совершил и ряд других визитов, среди которых, например, официальный визит в Великобританию в ноябре 1969 года. Самый долгий глава правительства в истории социалистической Румынии и Румынии в целом (в должности премьер-министра находился 12 лет и 343 дня). 
   
В начале 1970-х годов взаимоотношения Маурера и Чаушеску стали менее безоблачными, чем в 1960-е. Однако какого-либо конфликта у них не было.
 
В марте 1974 года Ион Георге Маурер был отправлен на пенсию, однако продолжал принимать участие в главных партийных мероприятиях.   

Скончался 8 февраля 2000 года в Бухаресте, дожив до 97 лет и став одним из самых долгоживущих глав правительств в мировой истории.

Награды 

 Герой СРР (1974).
 Дважды Герой Социалистического труда РНР/СРР (1962,1974).
 Кавалер Ордена Короны Румынии (1945).
 Кавалер Ордена Звезды Румынии (1947).
 Орден "23 августа" I степени (1959).
 Орден Тудора Владимиреску I степени (1966).
 Орден "Победа социализма" (1971).
 Орден Звезды СРР I степени (1982).

Примечания

Литература 
 

Премьер-министры Румынии
Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Министры иностранных дел Румынии
Члены Румынской академии
Члены Политбюро ЦК РКП
Председатели Президиума Великого национального собрания Румынии
Председатели Олимпийского комитета Румынии